Az 1984. évi téli olimpiai játékokon a biatlon férfi 10 km-es sprint versenyszámát február 14-én rendezték. Az aranyérmet a norvég Eirik Kvalfoss nyerte meg. A Magyarországot képviselő Kovács Zsolt a 33., Mayer Gábor a 37., Lihi József az 58. helyen végzett.

Végeredmény 
Minden lövőhiba után 150 méter büntetőkört kellett megtenniük a versenyzőknek. Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

F10